Кеті Джордан і Енн Сміт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Сміт, яка виступала в парі з Біллі Джин Кінг.

Кінг і Сміт програли в півфіналі парі Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер.

Навратілова і Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Claudia Kohde і Ева Пфафф з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд